Orgamara är ett släkte av insekter. Orgamara ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Orgamara